Cã pode se referir a:

Cã, imperador mongol
Cam, personagem bíblico
Cabelo grisalho

Ca